Live! kan verwijzen naar:

 Live! (Bob Marley & The Wailers), een album van Bob Marley & The Wailers uit 1975
 Live! (Bassie en Adriaan), een cd van het Nederlandse artiestenduo Bassie en Adriaan
 Live! (film), een film uit 2007 met Eva Mendes
 Live! (Jeangu Macrooy), een album van Jeangu Macrooy uit 2019

Ook:
 Live!!!, een album van Het Goede Doel uit 1987